RF8 peut désigner :
 les avions Fournier RF-8
 le site web RF8, dédié à l'écoute et au partage de musique, opéré par Radio France.